

Geografia 
 Topalli – villaggio nella provincia di Adana, Turchia

Persone 
 Jetmir Topalli – calciatore kosovaro, attaccante
 Jozefina Topalli – politica albanese